Dit is een lijst van planetoïden 119501-119600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119501 - || 2001 UL119 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119502 - || 2001 UH120 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119503 - || 2001 UR124 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119504 - || 2001 UQ126 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119505 - || 2001 UR127 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119506 - || 2001 UQ128 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119507 - || 2001 UP131 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119508 - || 2001 UD132 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119509 - || 2001 UH133 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119510 - || 2001 UW134 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119511 - || 2001 UX134 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119512 - || 2001 UC136 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119513 - || 2001 UU138 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119514 - || 2001 UT141 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119515 - || 2001 UL149 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119516 - || 2001 UP150 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119517 - || 2001 US150 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119518 - || 2001 UJ154 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119519 - || 2001 UJ157 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119520 - || 2001 UB159 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119521 - || 2001 UU161 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119522 - || 2001 UX162 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119523 - || 2001 UU164 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119524 - || 2001 UW167 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119525 - || 2001 UC169 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119526 - || 2001 UF175 || 24 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119527 - || 2001 UH177 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119528 - || 2001 US179 || 26 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119529 - || 2001 UY187 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119530 - || 2001 VE1 || 6 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119531 - || 2001 VX1 || 8 november 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 119532 - || 2001 VD9 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119533 - || 2001 VV9 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119534 - || 2001 VL10 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119535 - || 2001 VR11 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119536 - || 2001 VP12 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119537 - || 2001 VF14 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119538 - || 2001 VD15 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119539 - || 2001 VL15 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119540 - || 2001 VJ18 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119541 - || 2001 VP20 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119542 - || 2001 VB26 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119543 - || 2001 VE26 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119544 - || 2001 VR26 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119545 - || 2001 VY26 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119546 - || 2001 VC29 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119547 - || 2001 VG29 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119548 - || 2001 VZ29 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119549 - || 2001 VO33 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119550 - || 2001 VG34 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119551 - || 2001 VX34 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119552 - || 2001 VN35 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119553 - || 2001 VH36 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119554 - || 2001 VQ36 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119555 - || 2001 VW39 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119556 - || 2001 VS41 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119557 - || 2001 VV41 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119558 - || 2001 VS42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119559 - || 2001 VE45 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119560 - || 2001 VM46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119561 - || 2001 VO48 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119562 - || 2001 VC66 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119563 - || 2001 VX68 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119564 - || 2001 VR69 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119565 - || 2001 VL72 || 12 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119566 - || 2001 VN72 || 12 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119567 - || 2001 VV79 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119568 - || 2001 VP81 || 15 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119569 - || 2001 VD82 || 10 november 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 119570 - || 2001 VC84 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119571 - || 2001 VJ88 || 12 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119572 - || 2001 VM88 || 15 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119573 - || 2001 VP90 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119574 - || 2001 VT90 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119575 - || 2001 VK91 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119576 - || 2001 VF93 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119577 - || 2001 VB96 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119578 - || 2001 VX96 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119579 - || 2001 VU97 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119580 - || 2001 VD101 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119581 - || 2001 VK103 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119582 - || 2001 VL103 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119583 - || 2001 VM103 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119584 - || 2001 VS108 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119585 - || 2001 VX108 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119586 - || 2001 VZ108 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119587 - || 2001 VA110 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119588 - || 2001 VV110 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119589 - || 2001 VK113 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119590 - || 2001 VS117 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119591 - || 2001 VD118 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119592 - || 2001 VJ125 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119593 - || 2001 VA126 || 14 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119594 - || 2001 WC8 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119595 - || 2001 WY8 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119596 - || 2001 WT9 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119597 - || 2001 WS11 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119598 - || 2001 WT11 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119599 - || 2001 WB12 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119600 - || 2001 WM12 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten